Herb Drohiczyna (Białoruś)
 Herb Drohiczyna (Polska)